Молодіжний чемпіонат Азії з футболу () — міжнародне футбольне змагання серед молодіжних національних футбольних збірних Азії. Чемпіонат Азії проводиться керуючим органом європейського футболу АФК і брати участь в ньому можуть молодіжні (не старше 23 років) чоловічі футбольні національні збірні всіх країн-членів АФК.

Історія 
Перший чемпіонат Азії серед молодіжних команд (U-22) мав пройти в 2013 році, але через чемпіонат Східної Азії з футболу 2013 року був перенесений на січень 2014 року. Перемогу здобула збірна Ірану.

Після цього турнір був переведений на U-23 і став проводитись раз на 2 роки. За підсумками другого розіграшу, який відбудеться у січні 2016 року, стали відомі володарі путівок від Азії на футбольний турнір Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро. Їх отримали три призери турніру — Японія, Південна Корея та Ірак.

Результат

Результати

Учасники 

Легенда

 – Чемпіон
 – Фіналіст
 – Бронзовий призер
 – 4 місце

ЧФ – Чвертьфінал
ГР – Груповий етап
КВ – Кваліфікований
 — Господар

 •  – Не кваліфікувався
 ×  – Не брав участі
 ×  – Дискваліфікований

Загальна турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 

Змагання національних збірних АФК
Чемпіонати Азії